— историческая провинция Японии, располагалась на полуострове Босо острова Хонсю, соответствует центральной части современной префектуры Тиба. Граничила с провинциями Ава и Симоса.

Кадзуса управлялась как правило из городка Отаки, древняя столица провинции находилась в районе Итихары.

Уезды 
В период Эдо провинция Кадзуса делилась на следующие ханы:

 Гои, управляемый семьёй Арима.
 Цурумаки, управляемый семьёй Мидзуно.
 Дзёдзай, управляемый семьёй Хаяси.
 Иино, управляемый семьёй Хосина.
 Итиномия, управляемый семьёй Кано.
 Сануки, управляемый семьёй Абэ.
 Курури, управляемый семьёй Курода.
 Отаки, управляемый семьёй Мацудайра (Окоти).

Примечания 

Исторические области Японии